Алекса́ндр Дзю́ба:
 Дзюба, Александр Евгеньевич (род. 1975) — российский и украинский актёр.
 Дзюба, Александр Иванович (род. 1957) — российский вертолётчик, Герой Российской Федерации.